Gârleni se poate referi la:
Gârleni, Bacău
Gârleni, Dâmbovița